Яиджи () — село в турецком иле Ыгдыр.

География 
Деревня Яиджи расположена в 5 км верстах к западу от города Ыгдыр.

Население 
Население села в 1886 году составляло 823 человек, все — татары (азербайджанцы). Население в 2019 году — 823 человек.

Примечания

Ссылки 
 
 Yerelnet page

Населённые пункты ила Ыгдыр